Народно веће или вијеће може бити:

 Банатско народно веће, створено у јесен 1918. године у Темишвару
 Мађарско народно веће, створено у јесен 1918. године у Будимпешти
 Народно вијеће Словенаца, Хрвата и Срба, створено у јесен 1918. године у Загребу
 Народно вијеће Босне и Херцеговине, створено у јесен 1918. године у Сарајеву
 Српско народно вијеће, саветодавно тело Срба у Хрватској
 Српско народно вијеће Црне Горе, организација основана 2006. године

Види још 
 Национално веће (вишезначна одредница)